F73 peut faire référence à :
 HMS Eastbourne (F73), une frégate de lutte anti-sous-marine de la Royal Navy ;
 Retard mental profond, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres